Oling (wierde), een wierde ten westen van Appingedam
 Oling (wijk), een wijk in het westen van Appingedam, ten oosten van de wierde